Амарашти има више значења:

 Амарашти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Амарашти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Амарашти (Валча), општина у округу Валча у Румунији